Take It Off puede referirse a:

"Take It Off", álbum de Chic; 
"Take It Off", canción de Kesha; 
"Take It Off", canción de Andrew W.K.; 
"Take It Off", canción de AZ; 
"Take It Off", canción de Busta Rhymes; 
"Take It Off", canción de De La Soul; 
"Take It Off", canción de The Donnas;  
"Take It Off", canción de Kiss;  
"Take It Off", canción de LL Cool J.;  
"Take It Off", canción de MC Lyte; o 
"Take It Off", canción de UGK.